L’audience est constituée de l’ensemble des personnes touchées par un média ou support de communication. Il peut donc s’agir aussi bien de téléspectateurs, que d’auditeurs ou visiteurs d’un site web.

D'une manière générale, une audience est l'attention qui est portée à quelque chose ou à quelqu'un par son public, ou par métonymie ce public lui-même (l'auditoire) :
 l'audience concerne le nombre des individus ou auditoire, exposés à un média (radio, télévision, site Internet...) ;
 l'audience est la séance des tribunaux au cours de laquelle les affaires sont exposées aux juges ;
 l'audience solennelle est une audience particulière ;
 l'audience était aussi la salle ou la dépendance d'un château où se tenait les tribunaux ;
 l'audience papale, qui peut être générale, spéciale, privée, est une audience du pape au Saint-Siège.

 L'Audience film franco-italien réalisé par Marco Ferreri, sorti en 1971 ;
 Audience, pièce de théâtre en un acte de Václav Havel, de 1975 ;
 Audience, single de Ayumi Hamasaki.

Voir aussi 
 Audiencia